Hope Island kan syfta på:

Geografi

Antarktis 

 Esperanza (ö),

Australien 

 Hope Island (ö i Australien, Tasmanien), 
 Hope Island, Queensland, ö,

Grenada 

 Bacolet Island, ö, Saint Andrew,

Kanada 

 Hope Island, Ontario, ö, 
 Hope Island, British Columbia, ö,

Kiribati 

 Arorae, ö, Gilbertöarna, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Grenadaförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar